Christopher Wagner (né le  à Walpole, dans le Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Biographie

En club 
En 2008, Chris Wagner débute dans l'Eastern Junior Hockey League avec les Kings de South Shore. Il rejoint en 2010 les Raiders de Colgate en ECAC Hockey. Il est repêché à la  du repêchage d'entrée dans la LNH 2010 par les Ducks d'Anaheim. Il fait ses débuts professionnels en 2012 avec les Admirals de Norfolk en Ligue américaine de hockey. Il est appelé par les Ducks d'Anaheim en début d'année 2014-2015, et joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le 17 octobre 2014 contre le Wild du Minnesota.

Le 15 novembre 2015, il est réclamé au ballottage par l'Avalanche du Colorado et le 25 février 2016 il est de nouveau réclamé au ballottage par son ancienne équipe les Ducks d'Anaheim.

Le , il est échangé par les Ducks d'Anaheim aux Islanders de New York en retour du vétéran Jason Chimera.

Le , il signe à titre d'agent libre avec les Bruins de Boston pour deux saisons et .

Le , il prolonge son contrat avec les Bruins de Boston pour trois autres saisons et .

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009|| Kings de South Shore|| EJHL|| 38|| 20|| 14|| 34|| 72|| 2|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2009-2010|| Kings de South Shore|| EJHL|| 44|| 34|| 49|| 83|| 70|| 4|| 3|| 6|| 9|| 8
|-
|2010-2011|| Raiders de Colgate|| ECAC|| 41|| 9|| 10|| 19|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012|| Raiders de Colgate|| ECAC|| 38|| 17|| 34|| 51|| 69|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 70|| 8|| 13|| 21|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 76|| 14|| 14|| 28|| 68|| 10|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
|2014-2015|| Admirals de Norfolk|| LAH|| 48|| 15|| 13|| 28|| 65|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Ducks d'Anaheim|| LNH|| 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Ducks d'Anaheim || LNH || 17 || 0 || 2 || 2 || 19 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 15 || 6 || 4 || 10 || 22 || 7 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2015-2016 || Avalanche du Colorado || LNH || 26 || 4 || 0 || 4 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Ducks d'Anaheim || LNH || 43 || 6 || 1 || 7 || 6 || 17 || 3 || 0 || 3 || 6
|-
| 2016-2017 || Gulls de San Diego || LAH || 30 || 12 || 7 || 19 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Ducks d'Anaheim  || LNH || 64 || 6 || 9 || 15 || 35 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Islanders de New York  || LNH || 15  || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Bruins de Boston || LNH || 76 || 12 	|| 7 ||	19 || 51 || 12 || 2 ||	0 ||2 ||2 
|-
| 2019-2020 || Bruins de Boston || LNH || 67 || 6 || 4 || 10 || 47 || 12 || 2 ||	1 || 3 || 4 
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 41 || 2 || 3 || 5 || 24 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2021-2022 || Bruins de Providence || LAH ||  || 

| 358 || 37 || 26 || 63 || 195 || 56 || 7 || 1 || 8 || 14

Références 

Naissance en mai 1991
Naissance dans le comté de Norfolk (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Ducks d'Anaheim
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Raiders de Colgate
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence